

En Belgique 
 Château de Beaulieu, à Havré, dans la province de Hainaut
 Château de Beaulieu, à Machelen, dans la province du Brabant-Flamand

En France 
 Château de Beaulieu, à Beaulieu, dans l'Hérault
 Château de Beaulieu, à Bignan, dans le Morbihan
 Château de Beaulieu, à Busnes, dans le Pas-de-Calais
 Château de Beaulieu, à Candé, en Maine-et-Loire
 Château de Beaulieu, à Germignac en Charente-Maritime
Château de Beaulieu, à Héric, en Loire-Atlantique
 Château de Beaulieu, à Joué-lès-Tours, en Indre-et-Loire
 Château de Beaulieu, à Lanouaille en Dordogne
 Château de Beaulieu, à Mareuil en Dordogne
 Château de Beaulieu, à Marolles-en-Hurepoix, dans l'Essonne
 Château de Beaulieu, à Pécy en Seine-et-Marne
 Château de Beaulieu, à Rognes dans les Bouches-du-Rhône
 Château de Beaulieu, à Saint-Sauveur-de-Meilhan en Lot-et-Garonne
 Château de Beaulieu, à Saint-Sauveur-le-Vicomte dans la Manche
 Château de Beaulieu, à Saumur, en Maine-et-Loire
 Château de Beaulieu, à Varennes-lès-Mâcon en Saône-et-Loire

Au Royaume-Uni 
 Château de Beaulieu à Boreham dans l'Essex, en Angleterre

En Suisse 
 Château d'été de Beaulieu (campagne) à Gilly
 Château de Beaulieu, à Lausanne

Beaulieu